Шокова терапия може да се отнася до:

 В медицината и психиатрията – електрошокова терапия.
 В икономиката – шокова терапия (икономика). Името ѝ произтича от провежданите опити с електроконвулсивна терапия, на базата на които Чикагската икономическа школа създава идеята за икономическа шокова терапия

Филми 
 Шокова терапия (филм, 1973)